Юрий Васильевич Бондаренко:* Бондаренко, Юрий Васильевич (род. 1948) — советский и украинский биолог.
 Бондаренко, Юрий Васильевич (род. 1949) — советский футболист.